Triclema är ett släkte av fjärilar. Triclema ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Triclema